Аналитический сигнал (аналитическое представление сигнала) — используемое в теории обработки сигналов математическое представление аналогового сигнала в виде комплекснозначной аналитической функции времени. Обычный, действительный сигнал x является при этом действительной частью аналитического представления xa.

Идея преобразования — оставить лишь неотрицательные частоты в спектре сигнала, достаточные для его восстановления в силу эрмитовой симметрии: .

Аналитический сигнал является обобщением понятия комплексной амплитуды на случай сигналов, отличных от гармонического.

Определение 
Пусть x(t) — представляющая сигнал действительнозначная функция, преобразование Фурье (т.е. спектр) которой обозначим X(f),, а u(f) — функция Хевисайда.

Тогда:

содержит лишь неотрицательную часть спектра X(f).  

Подвергая полученный спектр  обратному преобразованию Фурье, мы и получаем аналитический сигнал:

где * — свёртка,  — преобразование Гильберта функции  а  означает мнимую единицу.

Примеры 
Пусть   для некоторой частоты 

Тогда:

Это комплексная функция с возрастающим по времени аргументом.

Практические применения 
Устранение «отрицательных частот» используется в аналоговой передаче звука (АМ-радиовещание, аналоговая телефонная связь) для экономии полосы частот.

Примечания

См. также 
 Комплексное сопротивление

Внешние ссылки 
  Преобразование Гильберта. Аналитический сигнал.
Преобразование Гильберта. Аналитический сигнал.

Обработка сигналов
Преобразование Фурье